Беделл — фамилия:

 Беделл, Адель Фрэнсис (1861—1957) — американская художница. 
 Беделл, Беркли (1921—2019) — американский конгрессмен от штата Айова.
 Беделл, Грейс (1848—1936) — американка, написавшая письмо Аврааму Линкольну в возрасте одиннадцати лет.